Тодор Стоянов може да се отнася за:

 Тодор Стоянов Пиринчилев (1837 – 1913), български революционер, Ботев четник
 Тодор Стоянов (1888 – 1975), български просветен деец и революционер
 Тодор Стоянов (1884 – 1913), български революционер от Новоселци
 Тодор Стоянов (1926 – 2003), български журналист
 Тодор Стоянов (1930 – 1999), български режисьор
 Тодор Стоянов (1930 – 1999), български режисьор